Gloeotromera är ett släkte av svampar. Gloeotromera ingår i ordningen Auriculariales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Gloeotromera